Division 1 Féminine är den främsta fotbollsligan för kvinnor i Frankrike. I ligan ingår bland andra Lyon och Paris St. Germain. Ligan i dess nuvarande form grundades 2002 och består av 12 lag.

Överlägset flest ligasegrar efter säsongen 2020/21 har Olympique Lyonnais med 14 stycken. Inför säsongen 2020/2021 består ligan av

Externa länkar 
Footofeminin

Fotboll i Frankrike